Степан Степанович Кривощёков (род. , д. Ольховка, Афанасьевский район, Кировская область) — российский скульптор, представитель кунгурской школы резьбы по камню.

Биография 
В 1961 году окончил камнерезную школу в Кунгуре, в 1975 году — художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. Преподаватель Кунгурского государственного художественно-промышленного колледжа (Пермская область).

С 1982 года принимает участие в областных, зональных, республиканских выставках.

Член Союза художников России с 1993 года.

Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства

Творчество 
Для творчества Кривощёкова характерны произведения мелкой пластики, продолжающие художественные традиции Прикамья. Работает с мягким поделочным камнем уральского региона (алебастр, селенит, ангидрит, талькохлорит, кальцит).

Принимает участие в реставрации памятников г. Кунгура.

Скульптурные работы С. Кривощекова находятся в Перми, Екатеринбурге, Кургане, Кунгуре, Чердыни, в частных коллекциях России, Италии, Франции, Польши, Японии, Канады, США.

Является автором главных переходящих призов фестиваля юношеских команд знатоков Кубок Прикамья («Большая сова» — 1999 год, «Малая сова» — 2007 год).

Награды и звания 
 Заслуженный учитель Российской Федерации.
 Член Союза художников России (с 1993 г.) и международного Художественного фонда
 Лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов ювелирного и камнерезного искусства
 Член Пермского краевого художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам

Примечания

Литература 
 Страницы истории художественной культуры Прикамья: учебное пособие. Пермь, 2006.
 Симфония уральского камня: Выставка. Буклет. Авт. А. И. Пестова. Пермь, 1998
 Гагаринов М. Художник или рабочий// Советская культура. 1974. 15 ноября.

Родившиеся в Афанасьевском районе
Выпускники Нижнетагильского социально-педагогического института
Скульпторы Российской Федерации
Скульпторы XX века
Скульпторы XXI века
Персоналии:Пермский край
Скульпторы СССР
Члены Союза художников России
Заслуженные учителя Российской Федерации